Carl Christoffer Gjörwell var namnet på två olika personer, far och son, som därför fått benämningen den äldre och den yngre: 

 Carl Christoffer Gjörwell den äldre (1731–1811) svensk bok- och biblioteksman 
 Carl Christoffer Gjörwell den yngre (1766–1837) svensk arkitekt